Sirène ist:
 die französische Schreibweise von Sirene
 der Name mehrerer französischer U-Boote, siehe Sirène (Schiffsname)

Siehe auch:
 La Sirène